Amerikai Egyesült Államok
Candelaria (Nevada)
Candelaria (Texas)
 Argentína
Candelaria (Misiones)
Candelaria (San Luis)
La Candelaria (Catamarca)
La Candelaria (Salta)
 Spanyolország
Candelaria (Spanyolország)